Przygody Donalda i Mikiego dawniej Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda (ang. The Adventures Of Mickey and Donald, 1982) – amerykański serial animowany, emitowany jako składanka krótkometrażowych filmów z wytwórni Walt Disney Productions zrealizowanych w latach 30. i 40. XX w. (tzw. klasyki Disneya). Składa się z 52 odcinków, z których każdy zawiera trzy krótkometrażówki. W Polsce był pokazany na antenie TVP1 w bloku Walt Disney przedstawia od 25 grudnia 1994 do 31 grudnia 1995 oraz od 14 stycznia 2001 do 30 grudnia 2001 w czasie niedzielnej Wieczorynki.

Kolejna emisja serialu została rozpoczęta 14 kwietnia 2007, tym razem w sobotniej Wieczorynce. Zakończono ją 12 kwietnia 2008 po wyemitowaniu wszystkich odcinków.

Od 8 września 2012 serial ponownie wrócił do sobotniej Wieczorynki. 10 listopada 2012, ze względu na likwidację sobotniego wieczornego bloku filmów Disneya, emisja serialu została zawieszona po 8 odcinkach. Wznowiony został 27 stycznia 2013 w niedzielnej Wieczorynce już z nowym dubbingiem oraz ze zmienionym tytułem serialu – Przygody Donalda i Mikiego. Od 1 września 2013 mimo likwidacji Wieczorynki emisja była kontynuowana w cyklu Walt Disney w Jedynce. Zawieszono ją 24 listopada 2013, lecz została wznowiona 5 stycznia 2014. W lutym 2014 emisja prowadzona także w soboty. Ostatni odcinek wyemitowany został 8 lutego 2014. Kolejność emisji odcinków była wymieszana, a odcinki 17 i 33 zostały pominięte. Brakujące dwa odcinki pokazano w cyklu Wakacje z Jedynką, odcinek 33 – 19 czerwca 2014, a odcinek 17 – 15 sierpnia 2014.

Jego kontynuacją jest serial Myszka Miki i przyjaciele.

Wersja polska

Wersja z 1994 roku 
Wersja polska: Studio Opracowań Filmów w Warszawie

Reżyser:
 Maria Piotrowska (odc. 1-40, 44-48, 50-52),
 Ewa Kopaczewska (odc. 41-43, 49)

Tekst:
 Krystyna Skibińska-Subocz (odc. 1-6, 8-13),
 Maria Etienne (odc. 7, 16-22),
 Grażyna Dyksińska-Rogalska (odc. 14-15, 23-35, 40-43, 49),
 Stefan Mroczek (odc. 36-39, 44-48, 50-52)

Teksty piosenek: Filip Łobodziński

Opracowanie muzyczne: Marek Klimczuk

Dźwięk:
 Alina Hojnacka-Przeździak (odc. 1-42, 44-52),
 Jerzy Januszewski (odc. 43)

Montaż:
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 1-6, 8-35, 40),
 Halina Ryszowiecka (odc. 7, 36-39, 41-52),

Kierownik produkcji: Mieczysława Kucharska

Udział wzięli:
 Piotr Grabowski –
 Myszka Miki,
 Chińczyk (odc. 39a)
 Jarosław Boberek –
 Kaczor Donald,
 właściciel motelu (odc. 7a, 20a),
 konik polny (odc. 13c),
 prokurator (odc. 25a),
 Kaczka Donna (odc. 26a),
 Irlandczyk (odc. 39a),
 Joe (odc. 39a),
 jeden z grających w kości (odc. 39a),
 grający w pokera #4 (odc. 39a),
 jeden z szukających byków na corridę (odc. 46a)
 Krzysztof Tyniec –
 Goofy,
 George G. Geef (odc. 39a),
 jeden z szukających byków na corridę (odc. 46a)
 Ilona Kuśmierska –
 Myszka Minnie (oprócz odc. 15b),
 Zyzio
 Hanna Kinder-Kiss –
 Myszka Minnie (odc. 15b),
 Kaczka Daisy
 Joanna Wizmur –
 Hyzio,
 automatyczna niania (odc. 22b),
 żona George’a (odc. 39a)
 Miriam Aleksandrowicz –
 Dyzio,
 agresywna staruszka w pociągu (odc. 3b),
 kobieta (odc. 3c),
 Wiedźma Hazel (odc. 44b)
 Ewa Kania – Chip
 Piotr Dobrowolski –
 Dale,
 bóbr #1 (odc. 23a)
 Mariusz Leszczyński –
 Pete (sezon I i II),
 czarodziejska lampa (odc. 10c),
 policjant (odc. 22a),
 robot-lokaj (odc. 22b)
 Jan Prochyra –
 Pete (sezon III-IV),
 Miś Humphrey
 Tadeusz Borowski –
 Narrator,
 wewnętrzny głos Donalda (odc. 5a)
 Robert Rozmus – 
 Świnka Praktyczna,
 bóbr #2 (odc. 23a)
 Joanna Pałucka –
 Świnka Flecista,
 jedna z kobiet odwiedzających ranczo (odc. 21a),
 Donald naśladujący jedną z kobiet odwiedzających ranczo (odc. 21a)
 Halina Chrobak –
 Świnka Skrzypek,
 króliczka #1 (odc. 9c),
 Norma (odc. 27a),
 Marge Julie (odc. 27a),
 oferująca w grę pokera (odc. 39a)
 Marcin Sosnowski
 Wilk Bardzozły,
 nietoperz (odc. 37b),
 pierwszy kolega George’a (odc. 39a),
 jeden z grających w kości (odc. 39a),
 grający w pokera #3 (odc. 39a)
 Józef Mika –
 anioł Pluta (odc. 1a),
 syn Pete’a (odc. 12b)
 Marek Frąckowiak –
 diabeł Pluta (odc. 1a),
 Pluto (odc. 2b),
 cwaniaczek (odc. 3c),
 pijak w barze Dżungla (odc. 3c),
 straganiarz (odc. 3c),
 Lew Louie (odc. 5c),
 drugi kolega George’a (odc. 39a),
 jeden z grających w kości (odc. 39a),
 Alf (odc. 39a),
 grający w pokera #2 (odc. 39a)
 Małgorzata Rożniatowska – 
 czarnoskóra gospodyni (odc. 3a),
 Jenny (odc. 9c),
 właścicielka Pluta (odc. 49b)
 Anna Ścigalska –
 żona Donalda (odc. 8b),
 Królowa Much (odc. 13c),
 Iwona Rulewicz –
 mała dziewczynka (odc. 3a),
 jedna z kobiet (odc. 4a),
 syn Donalda (odc. 8b),
 pielęgniarka (odc. 8b),
 króliczka #3 (odc. 9c),
 Lucy (odc. 27a)
 Ryszard Olesiński –
 lew (odc. 3c),
 czytający gazetę (odc. 3c),
 przewodniczący Klubu Lwów (odc. 3c),
 dzieciak (odc. 3c),
 głos z animatronicznego samolotu (odc. 7b, 21b),
 sędzia (odc. 9c),
 właściciel hotelu (odc. 12b),
 koń (odc. 21a),
 wybredny autostopowicz (odc. 22a),
 automatyczny fotel fryzjerski (odc. 22b),
 nadleśniczy (odc. 23a),
 komentator w wyścigach konnych (odc. 39a)
 Włodzimierz Press –
 policjant (odc. 3c),
 krawiec (odc. 3c),
 Głos Nowoczesnej Psychologii (odc. 8a),
 Zając Max (odc. 9c),
 strażnik z parku Brownstone (odc. 35a)
 Krzysztof Zakrzewski –
 strażnik biblioteki publicznej (odc. 3c),
 tańczący pijak w barze Dżungla (odc. 3c)
 Andrzej Piszczatowski –
 Zygmunt Frump (odc. 5a),
 kot (odc. 10a),
 komentator sportowy (odc. 32a, 35a)
 Jacek Jarosz –
 Jinks Jonasz Pech (odc. 8b, 15c),
 Narrator (odc. 24c),
 sędzia (odc. 25a)
 Katarzyna Tatarak –
 Mike (odc. 27a),
 Winston (odc. 27a)
 Jerzy Słonka –
 animatroniczny klaun na wejściu salonu gier (odc. 7b, 21b),
 noszowy #1 (odc. 9c),
 tłum (odc. 9c),
 olbrzym (odc. 21c),
 mechanik (odc. 22a)
 Julita Kożuszek-Borsuk – Clarice (odc. 16a)
 Andrzej Blumenfeld – adwokat Donalda (odc. 25a)
 Beata Jankowska-Tzimas – George (odc. 27a)
 Monika Wierzbicka –
 Eddie (odc. 27a),
 Timmy (odc. 27a),
 John (odc. 27a)
 Robert Tondera – oburzony rodzic ucznia (odc. 27a)
 Krzysztof Kołbasiuk –
 śpiew (odc. 28a),
 Król Midas (odc. 39c)
 Małgorzata Długosz – Bogini Wiosny (odc. 29c)
 Jacek Czyż –
 jeden z grających w kości (odc. 39a),
 grający w pokera #1 (odc. 39a)
 Andrzej Gawroński –
 Monsieur Pierre (odc. 25a),
 jeden z grających w kości (odc. 39a),
 Złoty (odc. 39c)
 Barbara Bursztynowicz – dzieci Mikiego (odc. 49c)
 Jan Kulczycki – sumienie Donalda (odc. 50c)
 Agata Gawrońska
 Dorota Lanton
 Włodzimierz Bednarski
 Tomasz Marzecki
 Elżbieta Bednarek
 Andrzej Arciszewski
 Ryszard Nawrocki
 Teresa Lipowska
 Grzegorz Kucias
 Stefan Każuro
 Grzegorz Wons
i inni

Lektor: Tadeusz Borowski

Wersja z 2012 roku 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie Disney Character Voices International – SDI Media Polska
Wystąpili:
 Kacper Kuszewski – Myszka Miki
 Jarosław Boberek – Kaczor Donald
 Krzysztof Tyniec –
 Goofy,
 George G. Geef (odc. 39a)
 Beata Wyrąbkiewicz – Myszka Minnie
 Elżbieta Jędrzejewska – Kaczka Daisy
 Marek Robaczewski –
 Pluto,
 kelner (odc. 25a),
 przechodzień (odc. 31a),
 profesor Sowa (odc. 42a)
 Lucyna Malec –
 Hyzio,
 Zyzio,
 Dyzio,
 George (odc. 27a),
 Shirley Temple (odc. 30a),
 przechodzień (odc. 31a),
 syn Goofy’ego (odc. 45a),
 mały Fernando (odc. 46a),
 anioł Donalda (odc. 48c)
 Ewa Kania – Chip
 Jarosław Domin –
 Dale,
 Zając Max (odc. 9c),
 gwary (odc. 24c),
 jeden z Meksykanów (odc. 46a)
 Miłogost Reczek – Pete (oprócz odc. 31a)
 Katarzyna Owczarz –
 Świnka Skrzypek,
 Bonbon (odc. 31c)
 Kamil Kula – Świnka Praktyczna
 Mikołaj Klimek –
 Wilk Bardzozły,
 Strażnik z parku Brownstone,
 Toby Żółw (odc. 9c),
 Dżin z lampy (odc. 10c)
 Waldemar Barwiński –
 Narrator,
 sędzia (odc. 25a)
 Janusz Wituch – animatroniczny klaun na wejściu salonu gier (odc. 7b, 21b),
 Robert Tondera –
 Sędzia (odc. 9c),
 właściciel hotelu (odc. 12b)
 Adam Krylik –
 noszowy #1 (odc. 9c),
 tłum (odc. 9c),
 syn Pete’a (odc. 12b),
 konik polny (odc. 13c)
 Grzegorz Kwiecień – kot (odc. 10a)
 Karol Wróblewski –
 J.J. Los (odc. 15b),
 prezenter radiowy (odc. 17a)
 Piotr Bajtlik –
 grajek (odc. 20c),
 ciastkowy włóczęga (odc. 31b)
 Paweł Szczesny –
 burmistrz Hamelin (odc. 20c),
 Robot-kamerdyner (odc. 22b),
 nadleśniczy (odc. 23a),
 gwary (odc. 24c),
 ochroniarz (odc. 30a),
 Donald-narrator (odc. 30c),
 Pete (odc. 31a)
 Zbigniew Konopka – olbrzym (odc. 21c)
 Artur Kaczmarski –
 Autostopowicz (odc. 22a),
 Jeden z uczniów (odc. 27a),
 Narrator (odc. 24c, 27c, 29c, 46a)
 Bożena Furczyk –
 Jenny (odc. 9c),
 króliczka #1 (odc. 9c),
 królowa mrówek (odc. 13c),
 automatyczna niania (odc. 22b),
 jeden z uczniów (odc. 27a)
 Jakub Szydłowski –
 gwary (odc. 24c),
 Król Neptun (odc. 50a)
 Wojciech Chorąży –
 prokurator (odc. 25a),
 Narrator (odc. 28a)
 Wojciech Paszkowski –
 adwokat Donalda (odc. 25a),
  dom #2 (odc. 24c),
 gwary (odc. 24c),
 kolega Goofy’ego z pracy (odc. 27b),
 Narrator (odc. 43a, 50c)
 Paweł Ciołkosz –
 Jeden z uczniów (odc. 27a),
 Prezenter radiowy (odc. 29a),
 Mickey Rooney (odc. 30a),
 Komentator (odc. 45a),
 jeden z Meksykanów (odc. 46a),
  Torreador (odc. 46a),
 diabeł Donalda (odc. 48c)
 Beata Jankowska-Tzimas –
 syn Goofy’ego (odc. 29b),
 jeden z małych wilczków (odc. 40b),
 Suzy Sparrow (odc. 42a),
 ptaszki (odc. 42a)
 Edyta Krzemień – Bogini Wiosny (odc. 29c)
 Tomasz Steciuk – Hades (odc. 29c)
 Mieczysław Morański – Stary żuk wędrownik (odc. 37a)
 Artur Pontek – Złotko (odc. 39c)
 Julia Kołakowska – jeden z małych wilczków (odc. 40b)
 Monika Wierzbicka –
 Penelope Pinfeather (odc. 42a),
 Ptaszki (odc. 42a)
 Joanna Węgrzynowska –
 Wiedźma Hazel (odc. 44b),
 mama Fernanda (odc. 46a)

i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Odcinki 
 W ciągu 4 serii powstały 52 odcinki po 3 filmy krótkometrażowe w każdym.
 
 Podczas emisji serialu w TVP1 zaszły zmiany:
 zamiast No Smoking w odcinku 24 pokazany był epizod Tea For Two Hundred.
 zamiast The Spider and the Fly w odcinku 47 wyemitowano najpierw The Ugly Duckling, a w 2001 Goofy Gymnastics,
 pokazany w latach 90. ubiegłego stulecia epizod Donald's Better Self w odcinku 48 został zastąpiony powtórką odcinka Aquamania,
 zamiast King Neptun w odcinku 50 pokazany był epizod Sheep Dog.
 Podczas drugiej emisji czwartej serii został pominięty 11 odcinek czwartej serii (dosłownie 50).
 14 kwietnia 2007 serial pojawił się na antenie TVP1 wraz z niewyemitowanym dotąd odcinkiem 50. Emisja zakończyła się 12 kwietnia 2008.

Spis odcinków

Opisy odcinków

Seria pierwsza 
 Odcinek 1
 a) Pomocna łapaPluto ratuje kotka, którego ktoś wrzucił w worku do wody. Ten podąża za zbawcą do domu, a Miki go przygarnia. Pluto nie jest z tego zadowolony.
 b) Obróci się to przeciw tobieMiki tworzy miksturę wzmagającą odwagę i wypróbowuje ją na różnych zwierzętach.
 c) Mistrz olimpijskiHistoria olimpiady. Goofy prezentuje różne dyscypliny sportowe.
 Odcinek 2
 a) Ptaszek PlutaPluto ratuje ptaszka, który, ucząc się latać, wpadł do jego miski z wodą.
 b) Kangur Myszki MikiMiki dostaje w prezencie kangura-boksera z Australii. Pluto nie jest tym zachwycony.
 c) Coś dla kotówDwa koty wkradają się do ogrodu pilnowanego przez Pluta, żeby wypić mleko i zjeść ptaszki oraz rybki.
 Odcinek 3
 a) Trzy kociakiZima. Wyrzucone z auta trzy małe kociaki, idąc przez zawieję śnieżną docierają do wielkiego domu.
 b) Pan Myszka Miki wybiera się w podróżMiki i Pluto wybierają się w podróż pociągiem. Okazuje się jednak, że koleją nie można przewozić psów. Muszą więc przechytrzyć konduktora.
 c) Lew wśród ludziKról zwierząt trafia do wielkiego miasta, w którym mieszkają ludzie.
 Odcinek 4
 a) Lokaj dżentelmenaPluto przynosi Mikiemu śniadanie do łóżka. Właściciel daje psu monetę i wysyła go do kiosku po gazetę. Pluto po drodze przypadkiem gubi monetę.
 b) Trąbka powietrznaMiki sprząta ogród Minnie. Tymczasem w ogrodzie pojawia się małe tornado.
 c) Psi casanovaPluto jest zakochany w suczce. Ale gdy hycel ją więzi w schronisku dla psów, Pluto wyrusza jej na ratunek.
 Odcinek 5
 a) Problemy DonaldaNa głowę Donalda spada doniczka. Kaczor traci pamięć i sądzi, że jest sławnym piosenkarzem. Wkrótce rzeczywiście nim zostaje. Daisy robi jednak wszystko, żeby do niej wrócił.
 b) Legenda o Skale KojotaKojot stara się wyprowadzić w pole Pluta, który pilnuje zagrody z owcami.
 c) Kto kogo przechytrzyLwy chcą wykraść Donaldowi ryby. Ten jednak nie daje łatwo za wygraną.
 Odcinek 6
 a) Lew tu, lew tamHyzio, Dyzio i Zyzio przebierają się za lwa, żeby wykraść Donaldowi ciasto. Tymczasem pojawia się prawdziwy lew.
 b) Trzy małe świnkiHistoria trzech świnek i wilka, który chciał zdmuchnąć ich domy.
 c) Myszka Miki w AustraliiMiki i Pluto bawią się bumerangiem, który ratuje tego pierwszego z opresji w starciu ze strusiem.
 Odcinek 7
 a) Dzikie, otwarte przestrzenieDonald zmęczony podróżą przyjeżdża do motelu, ale okazuje się, że wszystkie miejsca są zajęte i zostaje tylko wolna weranda. Donald postanawia odpocząć w lesie.
 b) Uśmiech za grosikDonald odwiedza lunapark. Zastanawia się, jakim pojazdem chce się przejechać.
 c) PiknikMiki, Minnie i Pluto wybierają się na piknik. Tymczasem zwierzęta zjadają wszystko z kosza piknikowego, aż spadnie deszcz.
 Odcinek 8
 a) Dziateczki słuchają rózeczkiDonald prosi swoich siostrzeńców, aby nie przeszkadzali. Tymczasem trzy małpy uciekają z klatki.
 b) Jak mieć wypadek przy pracyDonald idzie do pracy, gdzie zdarzają mu się różne wypadki.
 c) W przyczepie MikiegoMiki, Donald i Goofy jedzą śniadanie w przyczepie kempingowej.
 Odcinek 9
 a) Nie bardzo śpiący miśZbliża się zima. Donald zamyka park narodowy na zimę i przegania misie do jaskini. Tylko jeden z nich nie jest bardzo śpiący.
 b) Miki magikiemMiki pokazuje magiczne sztuczki podczas jednego z przedstawień. Donald usiłuje zepsuć mu występ.
 c) Żółw Toby na ringuŻółw Toby kontra zając Maks w pojedynku bokserskim.
 Odcinek 10
 a) PlutopiaPluto i Miki trafiają do leśnego obozu „Utopia”, gdzie panują bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące psów. Ten pierwszy śni o idealnym świecie.
 b) Latająca wiewiórkaDonald prowadzi wojnę o orzeszek z latającą wiewiórką.
 c) Pluto śni o domuPluto śni się, że on i Miki konstruują nowy dom, a on wykopuje czarodziejską lampę.
 Odcinek 11
 a) Ogryzek DonaldaSadownik Donald walczy z wiewiórkami o imionach:Chip i Dale, które obgryzają jabłka.
 b) Wilk BardzozłyBajka o Czerwonym Kapturku z udziałem trzech małych świnek.
 c) Koncert w zagrodzieOpowieść o dyrygencie Mikim i jego zwierzęcej orkiestrze.
 Odcinek 12
 a) Siostrzeńcy DonaldaSiostra Donalda przysyła mu synów, wyjątkowych urwisów: Hyzia, Dyzia i Zyzia. Ci jednak robią psikusy wujkowi.
 b) Donald chłopiec hotelowyKaczor Donald jest pechowym bagażowym. Zanosi bagaże spadkobiercy samotnie wychowującemu syna. Junior robi bagażowemu głupi kawał.
 c) Rewia Myszki MikiMiki i przyjaciele wystawiają rewię. Przeszkadzają im w tym koty.
 Odcinek 13
 a) Donald i pszczołyDonald stara się podkraść pszczołom miód, stosując strój trutnia. Truteń-strażnik nie może do tego dopuścić.
 b) Miś ma miódPszczelarz Donald broni pasieki przed żarłocznym misiem. Ten zaś usiłuje wykraść miód.
 c) Konik polny i mrówkiHistoria konika polnego, który naśmiewał się z mrówek, że te pracują i gromadzą zapasy na zimę.

Seria druga 
 Odcinek 14
 a) Wakacje DonaldaDonald wybiera się na wakacje na łono natury. Tymczasem wiewiórki kradną mu jedzenie.
 b) Donald stróż porządkuDonald pracuje jako stróż zajmujący się łapaniem wagarowiczów. Wśród nich są Siostrzeńcy. Zostają odesłani do szkoły przez Donalda. Ale okazuje się, że szkoła jest zamknęta ze względu na dwumiesięczny urlop.
 c) Porwanie szczeniakaPluto pracuje jako policyjny pies szukający zaginionego szczeniaka. Twierdzi, że sprawcą tego przestępstwa jest Butch.
 Odcinek 15
 a) LatarnikDonald w roli latarnika, który usiłuje pozbyć się gaszącego światło pelikana.
 b) Miki rewolwerowiecMiki broni Minnie przed bandą Czarnego Piotrusia siejącą postrach na Dzikim Zachodzie.
 c) Jak zdarzają się wypadki w domuDonald ma pechowy dzień. W ogóle nie może sobie poradzić z elektrycznością.
 Odcinek 16
 a) RandkaChip i Dale wybierają się do klubu. Tam poznają wybrankę imieniem Clarise.
 b) Kuzyn Kaczora DonaldaDo domu Donalda przybywa jego kuzyn – Gęgul Gęg. Donald go przyjmuje, ale okazuje się, że Gęgul jest ciągle głodny.
 c) Swawolne kanarkiMiki daruje Minnie małego kanarka. Ale jego dzieci stają się swawolne.
 Odcinek 17
 a) Zimowe zapasyDonald zbiera żołędzie do kolekcji. Chip i Dale zabierają worek z żołędziami do swojej nory.
 b) Brzydkie kaczątkoZ jaja wykluwa się łabędziątko. Kacza mama zabrania mu być członkiem rodziny kaczek i pozbywa się go. Biedny maluch postanawia odnaleźć rodzinę łabędzi. Odcinek na podstawie opowiadania H.Ch. Andersena pod tym samym tytułem.
 c) PiknikOsieroceni chłopcy jadą na piknik. Tam robią kawały Donaldowi.
 Odcinek 18
 a) Wolny dzień Kaczora DonaldaDonald twierdzi, że jest chory. Siostrzeńcy utwierdzają go w tym przekonaniu.
 b) RatownikPluto w roli ratownika, który spotyka małą fokę.
 c) Nauka pływaniaGoofy uczy się pływać.
 Odcinek 19
 a) Kopalnia złotaDonald pracuje jako górnik w kopalni złota, położonej w górach.
 b) RozbitekRozbitek Miki dobija do bezludnej wyspy. Znajduje tam fortepian.
 c) HipnozaDonald wchodzi w posiadanie zestawu do hipnozy i postanawia wypróbować go na Plucie.
 Odcinek 20
 a) Dzikie, otwarte przestrzeniePowtórka z odcinka 7.
 b) Więzienna orkiestraWięzień Miki i jego kompani dają więzienny koncert.
 c) Czarodziejski fletMiasto zostaje opanowane przez plagę szczurów. Tylko szczurołap, dzięki swojemu zaczarowanemu fletowi może je powstrzymać.
 Odcinek 21
 a) Kaczor frajerDonald trafia na ranczo i próbuje zmusić upartego konia do współpracy.
 b) Uśmiech za grosikPowtórka z odcinka 7.
 c) Kraina olbrzymaMiki opowiada dzieciom swoją wersję bajki o Jasiu i fasoli.
 Odcinek 22
 a) Wymarzony urlopGoofy wybiera się na urlop.
 b) Nowoczesne wynalazkiDonald odwiedza Muzeum Cudów Techniki.
 c) PiknikPowtórka z odcinka 7.
 Odcinek 23
 a) Stara sekwojaDonald pilnuje starej sekwoi w parku narodowym.
 b) Konserwatorzy zegaraMiki, Goofy i Donald pracują jako konserwatorzy zegara na wieży.
 c) Szaleństwa Myszki MikiMiki bawi się w ogrodzie.
 Odcinek 24
 a) Pingwin Kaczora DonaldaDonald dostaje pingwina z bieguna południowego.
 b) Jedzonko dla mrówekDonald mierzy się na biwaku z żarłocznymi mrówkami.
 c) Mały domekHistoria małego domu pod miastem, do którego dociera aglomeracja.
 Odcinek 25
 a) Proces Kaczora DonaldaDonald procesuje się z właścicielem kawiarni.
 b) Zapracować na orzeszkiDonald pracuje w zoo. Chip i Dale kradną mu orzechy, którymi karmi słonie.
 c) Kogut mistrz ringuKoguty walczą o kurę.
 Odcinek 26
 a) Pamiętnik DonaldaHistoria miłości Donalda, który został wybrańcem serca Daisy.
 b) Wspaniały piesPluto chce przypodobać się jamniczce. Postanawia wystąpić w cyrku.
 c) Don DonaldDonald zamienia osła na samochód i bierze ukochaną na przejażdżkę.

Seria trzecia 
 Odcinek 27
 a) Nauczyciele to też ludzieGoofy w roli pechowego nauczyciela, który ma kłopoty z uczniem imieniem George.
 b) Bomba w góręGoofy jako amator konnych wyścigów.
 c) Dzień przeprowadzkiSzeryf przynosi Mikiemu, Goofy’emu i Donaldowi nakaz eksmisji i chce sprzedać ich rzeczy na poczet zaległego czynszu.
 Odcinek 28
 a) Wiosna dla PlutaPluto wpada w wiosenny nastrój. Poznaje motylka bawiącego się kroplą rosy i ucieszony bawi się piłką, która okazuje się być pszczelim ulem.
 b) Kość dla dwóchPluto kłóci się o kość z buldogiem.
 c) Wyprawa Kaczora Donalda w góry Ameryki Południowej nad jezioro TiticacaDonald wybiera się do Ameryki. Trafia do wioski nad jeziorem Titicaca.
 Odcinek 29
 a) Szczęśliwa liczbaDonald wygrywa loterię. Jego siostrzeńcy jadą po wygraną.
 b) Lew tatusiaGoofy z synem wybierają się na kemping. Przeszkadza im lew.
 c) Bogini WiosnyBogini Wiosny zostaje porwana przez diabły, które obwołują ją królową.
 Odcinek 30
 a) Łowca autografówDonald poluje na autografy.
 b) Ahoj, żeglarzeDonald puszcza swój statek. Chip i Dale go zabierają.
 c) Albo do Kalifornii, albo donikądGoofy wybiera się do Ameryki. Nie ma pojęcia, gdzie jechać.
 Odcinek 31
 a) Wściekły piesMiki urządza Plutowi kąpiel. Pies połyka mydło i ucieka. Wszyscy myślą, że jest wściekły.
 b) Kowboj musi mieć koniaPewnemu kilkuletniemu chłopcu śni się, że jest kowbojem.
 c) Ciasteczkowy karnawałW krainie ciastek odbywa się bal.
 Odcinek 32
 a) Podwójne kozłowanieGoofy gra w koszykówkę.
 b) Balonowa pszczółkaPluto spostrzega pszczołę, która zbiera do ula gumę do żucia.
 c) Wcześniej do łóżka położę sięDonald idzie wcześniej spać. Ma jednak kłopoty z łóżkiem.
 Odcinek 33
 a) Znoś to pogodnieDonald spotyka w rezerwacie żarłocznego niedźwiedzia.
 b) Szybowiec Goofy’egoGoofy konstruuje szybowiec.
 c) Pluto i armadilloPluto zaprzyjaźnia się z pancernikiem.
 Odcinek 34
 a) Wakacje na HawajachMiki zabiera Donalda, Daisy, Minnie, Goofy i Pluto na Hawaje. Tam coś się dzieje.
 b) Figlarz dżungliDonald spotyka w dżungli figlarnego ptaka.
 c) Zbieracz mioduPszczoła przechowuje miód w zniszczonym samochodzie.Donald chce go jej wykraść.
 Odcinek 35
 a) Zabójczy hokejGoofy próbuje grać w hokeja.
 b) Siup do torbyStrażnik rezerwatu wykorzystuje niedźwiedzie do sprzątania po turystach.
 c) Tak trzymajGoofy jako fotograf, który ma kłopoty z niedźwiedziem.
 Odcinek 36
 a) Własnoręcznie zbudowany domGoofy buduje dom. Gdy przychodzą tam goście, dom się przewraca.
 b) Mistrz hokejaDonald uczy siostrzeńców grać w hokeja. Zaczynają się jednak kłócić.
 c) Stacja obsługi samochodów Myszki MikiMiki, Donald i Goofy zakładają warsztat samochodowy. Trafia do nich niezbyt miły klient.
 Odcinek 37
 a) Żuk podróżnikDonald usiłuje złapać żuka.
 b) Latająca myszMysz marzy o lataniu.Prosi więc wróżkę o skrzydła.
 c) Jak zostać detektywemGoofy jako detektyw.
 Odcinek 38
 a) Koncert orkiestry dętejW parku odbywa się koncert orkiestry dętej, podczas którego pojawia się tornado.
 b) Nieprzepisowe polowanieGoofy poluje na kaczki.
 c) Polowanie na lisaDonald i Goofy usiłują złapać lisa.
 Odcinek 39
 a) Jak szybko zbić forsęGoofy idzie do salonu gier zbić pieniądze.
 b) Pluto i susełPostępny suseł niszczy ogród Minnie. Pluto próbuje się go pozbyć.
 c) Złoty dotykKról dostaje od elfa złoty dotyk.

Seria czwarta 
 Odcinek 40
 a) Pluto juniorPluto opiekuje się swoim synem, który gdzieś sobie idzie.
 b) Praktyczna świnkaStarszy prosiak Pracuś buduje wykrywacz kłamstw. Jego bracia - Flecista i Skrzypek - zostają porwani przez złego wilka.
 c) Na biwakuMiki i jego przyjaciele wybierają się na biwak, gdzie atakuje ich rój komarów. Wszyscy usiłują się ich pozbyć.
 Odcinek 41
 a) Polowanie na kaczkiMiki i Pluto polują na kaczki.
 b) Galopujący GauchoMiki jako Gaucho ratujący ukochaną z rąk złoczyńcy.
 c) Czy świnki to świnieWłaściciel stacji kolejowej dostaje przesyłkę ze świnkami morskimi, które rozmnażają się żywiołowo. Aby pozbyć się problemu, wysyła je do prezesa.
 Odcinek 42
 a) Przygody z muzykąPtaki uczą się historii muzyki.
 b) Przykra niespodziankaDonald przycina drzewo Chipa i Dale.
 c) Sprawunek PlutaMiki wysyła Pluto do rzeźnika,po kiełbasę. Gdy Pluto z nią wraca, buldog usiłuje mu ją wykraść. Po powrocie Pluta do domu okazuje się, że kiełbasa była przeznaczona dla buldoga.
 Odcinek 43
 a) Odporny miśNiedźwiedź trafia do domu Donalda, który zamierza polować. By się ukryć, niedźwiedź udaje skórę rozłożoną na podłodze.
 b) Benefis dla sierotDonald recytuje wiersze, jednak niegrzeczne sieroty, którymi opiekuje się Miki przeszkadzają mu.
 c) Śniadanie dla trojgaChip i Dale próbują ukraść Donaldowi naleśniki. Donald wymyśla plan.
 Odcinek 44
 a) Donald pilot oblatywaczDale kradnie Donaldowi model samolotu.
 b) Psikus albo fantJest 31 października. Siostrzeńcy Donalda chcą, by dał in cukierki. Donald wymyśla jednak sposób,by ich przepędzić. Siostrzeńcy korzystają z pomocy czarownicy.
 c) Morscy skauciDonald jako kapitan statku, który zostaje zaatakowany przez rekina.
 Odcinek 45
 a) Zapaleni wodniacyGoofy i jego syn startują w wyścigach nart wodnych.
 b) OwczarekKojoty chcą porwać owce z zagrody pilnowanej przez Pluta. Postanawiają przebrać się za owce. Pluto nie daje się jednak nabrać.
 c) Niszczyciele zabawekU Donalda jest Wigilia. Chip i Dale kradną mu jedzenie.
 Odcinek 46
 a) Byczek FernandoSpokojny byk Fernando przypadkiem trafia na korridę. Zostaje jednak odesłany z powrotem.
 b) Nici z żeglowaniaDonald i Goofy mają problem z żeglowaniem.
 c) Dzień kąpieliMinnie urządza kotu Figaro kąpiel.
 Odcinek 47
 a) Piknik na plażyDonald i Pluto wybierają się na piknik na terenie plaży. Mrówki kradną im jedzenie.
 b) Trening Goofy’egoGoofy ma kłopoty z gimnastyką.
 c) Pan szopMiki i Pluto polują na szopa.Szop wymyśla jednak sposób,by się przed nimi obronić.
 Odcinek 48
 a) Wszystko w skorupceDonald zabiera Chipowi i Dale orzechy,by zrobić masło orzechowe.
 b) Proste rzeczyMewa przeszkadza Mikiemu i Plutowi w łowieniu ryb.
 c) Zapaleni wodniacyPowtórka z odcinka 45.
 Odcinek 49
 a) Pszczoła na plażyPlażowicz Donald walczy z pszczołą.
 b) Rabuś spiżarnialnyPluto usiłuje wykraść z kuchni pieczeń.
 c) Koszmarny sen Myszki MikiMiki ma zły sen.
 Odcinek 50
 a) OwczarekPowtórka z odcinka 45.
 b) Taniec w stodoleMiki i Minnie idą na potańcówkę.
 c) Przestępstwo DonaldaDonald przypadkowo tłucze siostrzeńcom skarbonkę.
 Odcinek 51
 a) Trening Goofy’egoPowtórka z odcinka 47.
 b) Kuzyn ze wsiWiejska mysz odwiedza kuzyna w mieście.
 c) Lew Goofisko, czyli spór o hamakGoofy walczy z lwem o hamak.
 Odcinek 52
 a) Jak spać?Goofy ma problemy z zasypaniem.
 b) WyżełMiki i Pluto na kempingu.
 c) Czyściciele okienDonald szoruje okna na szczycie drapacza chmur.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Spis odcinków po angielsku

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 1982
Seriale telewizyjne o Kaczorze Donaldzie
Seriale telewizyjne o Myszce Miki